Naturerbe steht für:

 Nationales Naturerbe, Naturschutzflächen in Deutschland
 Weltnaturerbe, siehe UNESCO-Welterbe #Kriterien für Naturerbe

Siehe auch:
 DBU Naturerbe (Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU)
 Naturerbe-Zentrum Rügen (Mecklenburg-Vorpommern)
 Liste der Biosphärenreservate (UNESCO)